18-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 6-7 мая 1989 года в Стокгольме (Швеция). В нём приняли участие 67 гимнастов из 24 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1989
Чемпионаты Европы в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Май 1989 года
Спорт в Швеции в 1989 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Международные соревнования по гимнастике в Швеции